1906 год в истории железнодорожного транспорта

События 
 Вологодский вагоноремонтный завод выпустил из ремонта первый паровоз.
 Открыто паровозное депо Данилов.
 Началось строительство Амурской железной дороги.

Новый подвижной состав 
 В России был выпущен первый двухэтажный пассажирский вагон, освоен выпуск паровозов серий У и Щ.
 На заводе Linke-Hofmann-Busch в городе Бреслау началось производство паровозов серии P8.
 В Италии освоен выпуск паровозов серии Gruppo 835.

Персоны

Примечания